Катаяма, Токума (, 18 января 1854 — 24 октября 1917) — японский архитектор. Один из первых архитекторов Японии, начавших работать в европейском стиле. В его работах сильно французское влияние (французский ренессанс).

Катаяма закончил Императорский технический колледж в 1879 году. Работал вместе с британским архитектором Джосайей Кондером.

Каиаяма Токума в основном известен, как архитектор музеев и дворцов. С 1887 году имел статус официального архитектора Управления Императорского двора Японии.

Работы 
 1894 — Национальный музей Нары
 1895 — Национальный музей Киото
 1907 — резиденция Дзинпукаку, Тоттори
 1909 — Дворец Акасака, Токио

Галерея

Источники 

Архитекторы Японии